SIAT ou Siat peut désigner :

Le Service interministériel d'assistance technique
Siat une commune suisse du canton des Grisons
La Société Industrielle Altkirchoise de Textile, une entreprise de textile située à Altkirch et Waldighofen